Давудов — фамилия. Имеет женскую форму Давудова.

Известные носители 
 Давудов, Давуд Джафар оглы (род. 1932) —  советский азербайджанский работник пищевой промышленности.
 Давудов, Магомед Хайбулаевич (род. 1991) — российский регбист, нападающий команды «Кубани».
 Давудов, Наджибула Гаджиясулович (род. 1990) — российский дзюдоист.
 Давудов, Омар Маламагомедович (род. 1937) — советский и российский археолог-кавказовед.
 Давудов, Омарасхаб Магомедович (род. 2001) — российский спортсмен, чемпион России по ушу.
 Давудов, Султан Инкамагомедович (род. 1968) — российский борец вольного стиля, призёр чемпионата Европы-93, чемпион России, мастер спорта России международного класса.
 Давудов, Шамиль Хайбулаевич (род. 1995) — российский регбист.
 Давудов, Юсуп Гурбанбердыевич (род. 1969) — туркменский государственный деятель, заместитель Председателя Кабинета министров Туркмении (2005—2007)

Давудова 
 Давудова, Марзия Юсуф кызы (1901—1962) — азербайджанская советская актриса театра и кино Народная артистка СССР.